Angel Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Angel Hill (Montana)
 Angel Hill (New York)